North River (fiume Alabama) – fiume dell'Alabama
 North River (fiume Minnesota) – fiume del Minnesota
 North River (fiume Terranova e Labrador) – fiume di Terranova e Labrador
 North River (Dakota del Nord) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nel Dakota del Nord
 North River Shores – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato in Florida, nella contea di Martin
 North River – prima imbarcazione a propulsione a vapore